Wolfsburg steht für:

 Wolfsburg, eine Großstadt in Niedersachsen
 Alt-Wolfsburg, Ursprungsstadtteil von Wolfsburg um Schloss Wolfsburg
 Wolfsburg (Wolfsburg-Unkeroda), ein Siedlungsteil der Gemeinde Gerstungen, Thüringen
 Wolfsburg, deutscher Name der Stadt Kula, Serbien
 Wolfsburg, deutscher Name der Burg Vlčí hrádek, Tschechien 

Bauwerke:
 Wolfsburg (Schloss), ein Schloss aus der Weserrenaissance in der gleichnamigen Stadt
 Wolfsburg (Burg), eine Burgruine in Neustadt an der Weinstraße
 Wolfsburg (Bornheim), eine ehemalige Wasserburg im Bornheimer Stadtteil Roisdorf
 Wolfsburg (Marburg), ein Gebäude in Marburg
 Wolfsburg (Mülheim an der Ruhr), eine Katholische Akademie des Bistums Essen in Mülheim an der Ruhr
 eine ehemalige Wasserburg in Vilich-Rheindorf im Bonner Stadtbezirk Beuel, siehe Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf #Die Wolfsburg

Personen:
 Gebhard von der Schulenburg-Wolfsburg (1763–1818), deutscher Staatsmann
 Günther Graf von der Schulenburg-Wolfsburg (1891–1985), letzter adeliger Besitzer von Schloss Wolfsburg und Ehrenbürger von Wolfsburg
 Günzel Graf von der Schulenburg-Wolfsburg (1934–2018), deutscher Land- und Forstwirt, Unternehmer, Pferdesportler und Sportfunktionär
 Rudolf Graf von der Schulenburg-Wolfsburg (* 1937), deutscher Manager in der Automobilbranche
 Werner von der Schulenburg-Wolfsburg (1792–1861), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Werner-Karl-Hermann Graf von der Schulenburg-Wolfsburg (1857–1924), Fideikommißherr von Schloss Wolfsburg und Mitglied des Preußischen Herrenhauses

Sonstiges:
 Wolfsburg AG, deutsches Unternehmen
 Wolfsburg (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2002
 Wolfsburg (Schiff, 1916), deutsches Frachtschiff
 ein um 1949 von Westfalia Mobil gebauter einachsiger Anhänger für Campingzwecke

Siehe auch:
 Wolfsberg